

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle HH peut signifier :
 Habbo Hotel, un réseau social et jeu en ligne ;
 , un plateau pierreux du nord-ouest du Sahara libyen. Le sigle HH, suivi d'un numéro, sert à désigner les météorites trouvées sur ce plateau ;
 , une série de cymbales commercialisée par Sabian ;
 , une période au cours de laquelle un débit de boisson propose des boissons à des tarifs plus avantageux que d'ordinaire ;
 Heil Hitler, le salut nazi ;
 Helene Hanff, une écrivaine américaine ;
 Helly Hansen, une entreprise norvégienne spécialisée dans la confection de textiles marins et de neige ;
 Hentai heaven un site pornographique d'animes hentai ;
 Hermann Hesse, un romancier, poète, peintre et essayiste allemand, puis suisse ;
 Hip-hop, un mouvement culturel et artistique ;
 Hyphen Hyphen, un groupe de musique français conduit par la chanteuse Santa, dont le dernier album s'intitule également HH.

Code 
Le code HH peut faire référence à :
 l'Érythrée, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Haïti, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 Islandsflug (Islande), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Hambourg (Hansestadt Hamburg), la ville-état d'Allemagne, selon la norme ISO 3166-2.

Sciences humaines et sociales 
 Hh est un digramme de l'alphabet latin.

Voir aussi 
 
 Hyperhidrose

Code
Abréviation